Суперкубок УЄФА 2001 — 26-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2000–2001 німецька «Баварія» та переможець Кубка УЄФА 2000–2001 англійський «Ліверпуль». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 24 серпня 2001 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вдруге за свою історію здобув «Ліверпуль».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2000—2001
 Кубок УЄФА 2000—2001

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2001  
 Суперкубок УЄФА 2001 на rsssf  
 Суперкубок УЄФА 2001 на transfermarkt  

2001 у футболі
2001
Футбольні змагання у Монако
Події 24 серпня
Серпень 2001